Le tournoi de tennis d'Hilversum est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972 se dispute du  au .

Betty Stöve remporte le simple dames. En finale, elle bat Marijke Jansen.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Michèle Gurdal et Betty Stöve.

En double mixte, la paire Betty Stöve et Robert Howe enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hilversum
 Saison 1972 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1972
Hilversum
Sport aux Pays-Bas en 1972
Tennis en juillet 1972
Tennis en août 1972